Nevel (brouwerij), een Nijmeegse bierbrouwerij
 Nevel (meteorologie), waterdruppels in de lucht, minder dicht dan bij mist
 Nevel, een stad in Rusland

Astronomie
 Nevels en gaswolken, objecten aan de hemel die eruitzien als een wolkje licht
 Diffuse nevel, een nevel van interstellaire materie of ook een dunne en wijdverstrooide verzameling gas- of stofdeeltjes
 Emissienevel, gaswolken met hoge temperatuur
 Reflectienevel, licht reflecterende stofwolken
 Absorptienevel of donkere nevel, stofwolken die het licht van andere bronnen blokkeren
 Planetaire nevel, in de eindfase van het leven van niet al te massieve sterren ontstane gaswolken

Zie ook 
Van Nevel (doorverwijspagina)